Натуральне число 1457
 1457 рік до нашої ери
 1457 рік нашої ери